

События 
 Завершение строительства и освящение Успенского собора Московского Кремля.
 Основан Иосифо-Волоцкий монастырь.
 1479—1516 — Король Арагона Фердинанд II Католик.
 Объединение Испании. В состав державы вошли Балеарские острова, Сицилия, Сардиния и Южная Италия.
 Испанцы присоединяют Канарские острова.
 1479—1499 — Герцог Милана Лодовико Сфорца.
 1479—1480 — Неудачный поход рыцарей Ливонского ордена под началом магистра Бернгарда фон дер Борха на Псков.
 Взятие Шкодера. Турецко - османские войска занимают всю территорию Албании.
 Константинопольский мир Турции и Венеции. Венеция уступает свои острова на Эгейском море, но сохраняет острова Крит и Корфу.
 1479—1543 — Хан Монголии Бату-Мункэ (Даян-хан).
 Битва на Хлебовом поле  — сражение, состоявшиеся между венгерскими и турецкими войсками 13 октября 1479 года в Трансильвании

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1479 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1479 году
 Герман Соловецкий — преподобный Русской церкви, основатель Соловецкого монастыря.

См. также